Невиданное кино — международный фестиваль короткометражного фильма, проходящий ежегодно с 2001 года в Эстонии.

История фестиваля 
Словосоченание «Невиданное кино» приобрело осмысленное звучание после того,
как в январе 1995 года на телеканале STV (Эстония) стала выходить одноимённая программа Игоря Глазистова, посвящённая независимому авторскому кинематографу. Передача включала в себя эксклюзивные кино-видеоматериалы, с комментариями автора-ведущего. С 1995 по 2001 год программа регулярно выходила в эфир на телеканале STV, а с 2002 года по сей день выходит на телеканале TVN (Эстония). На 1 сентября 2020 года в эфир выпущено 162 передачи форматом 26 минут.
В июне 2001 года в г. Маарду был проведён 1 фестиваль короткометражного фильма «Невиданное кино». Вдохновителем фестиваля был мэр города Маарду Георгий Быстров, а организаторами фестиваля стали руководители студии Meksvideo Игорь Глазистов и Марина Наабэр.

«Невиданное кино» — превратился в ежегодный форум нового молодёжного фильма.
Его цели — собрать в рамках одного мероприятия всех независимых некоммерческих кинодеятелей Европы, а также дать возможность начинающим и наиболее перспективным молодым режиссёрам представить своё творчество широкой публике.
Это исключительная возможность увидеть студенческие работы разных киношкол и познакомиться с авторскими фильмами независимых кинематографистов.

С 2004 года фестиваль проходит в городах Маарду и Таллине.
Фестиваль «Невиданное кино» был задуман как своеобразный и единственный в своём роде в Эстонии авторитетный проект некоммерческого кинематографа, созданный для привлечения массовой аудитории.
По итогам фестиваля определяются лауреаты в различных возрастных и профессиональных группах.
В жюри входят авторитетные деятели кинематографа и культуры Эстонии.
Параллельно с профессиональным жюри своих победителей определяет и молодёжное жюри.
Очень важно для начинающих кинематографистов почувствовать, что они не одиноки,
что у них есть единомышленники в других странах.
Как правило, такие конкурсы дают колоссальный творческий импульс.
Фестиваль поддерживают: Управа города Маарду, Департамент культурных ценностей, Министерство по делам молодёжи и спорта, Капитал культуры.

Девиз фестиваля: «Каждый фильм находит своего зрителя!».
В 2011 году фестиваль «Невиданное кино» был включён в программу «Tallinn 2011 — культурная столица Европы», что безусловно выводит это мероприятие на новый качественный уровень.

Официальный сайт фестиваля http://enff.eu

Фестивали по алфавиту
Кинофестивали Эстонии
Мероприятия, регулярно проводимые с 2001 года